БТБ (Банковское телевидение, до августа 2012 — Банк-TV/Банк-ТВ) — тематический украинский телеканал.

История
Создан Национальным банком Украины с целью повышения финансовой грамотности граждан. Первый телеканал Украины, осуществляющий телевизионное производство только в формате HD. Эксклюзивный украинский партнер Bloomberg Television.
Телеканал БТБ (ООО «Банковское телевидение») создан решением правления Национального банка Украины «с целью информационного обеспечения граждан и общества своевременной, достоверной и полной информацией о политике Национального банка» с уставным капиталом 10 млн грн.

В июле 2011 года «Банковское телевидение» получило спутниковую лицензию, в августе — эфирную цифровую в общенациональном мультиплексе MX-5 с правом вещания в формате высокой четкости HD.

Вещание телеканала началось 25 апреля 2012 года. Главным продюсером канала стала Людмила Обертинская, генеральным директором — Светлана Криворучко, главным редактором — Светлана Коляда.

В мае 2012 НБУ по результатам тендера заключил договор с ООО «Комтел системы вещания» на поставку радио и телепередающей аппаратуры для своего телеканала и услуги по её настройке на сумму 71330000 грн.

Первым проектом БТБ, вышедшим в эфир, был цикл образовательных фильмов «Финансовая академия». В августе телеканал сменил логотип «Банк-TV» на БТБ и уменьшил долю программ собственного производства в программной концепции. 15 декабря 2012 БТБ изменил пропорции изображения на 16:9.

В ноябре 2012 года БТБ стал эксклюзивным украинским партнером мирового лидера финансовых медиа — Bloomberg Television.

1 августа 2015 года телеканал прекратил вещание.

Структура

Структура вещания 
 T2 — цифровой эфир
95 % населения Украины имеют возможность смотреть БТБ в национальной сети эфирного цифрового телевидения (одной из крупнейших в Европе) — МХ-5.

 Кабельные сети
Как эфирный цифровой канал входит в универсальную программную услугу (т. н. социальный пакет) и является обязательным для трансляции во всех кабельных сетях Украины.

 Спутниковое ТВ
Также БТБ транслируется через систему спутникового вещания AMOS-2 (4.0W), 10806 H 30000 (DVB-S).

Информационная служба 
 «Новости»
Информационная служба канала позволяет зрителю быть в курсе важнейших событий жизни страны и мира, оперативно отслеживает новости, которые произошли в течение дня.

Время выхода: с понедельника по субботу в 07:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 23:00.

 «Новости. Экономика»
Экономические новости — это ежедневный информационный блок, который освещает важнейшие экономические тенденции Украины и мира. Оперативные новости экономической жизни подтверждаются профессиональными комментариями и аналитическими выводами о главных событиях.

 время выхода: с понедельника по субботу в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00.

Авторские проекты 
 «Банки — клиентам»
Проект раскрывает потенциал банковской системы Украины, демонстрирует имеющимся и потенциальным клиентам финансовых учреждений все возможности пользования услугами банков.

Автор — Татьяна Блинова, режиссёр — Елена Савельева.

 «Я — частный инвестор»
Программа ориентирована на потенциальных инвесторов — людей, которые имеют свободные финансовые ресурсы и хотят их правильно вложить в прибыльное дело или доходный инструмент.

Автор — Виталий Дячук, режиссёр — Елена Даньшина.

 «Финансовая академия»
Проект призван повышать уровень финансовой грамотности населения. В программе рассматриваются важнейшие финансовые вопросы, актуальные для всех категорий граждан.

Темы, которые поднимались в программе: «Как правильно планировать семейный бюджет», «Потребительские кредиты», «Банковские залоги», «Денежные переводы», «Виды депозитов», «Система гарантирования вкладов», «Инвестиционные фонды», «Ипотечный договор», «Кредитная история», «Онлайн платежи», «Наследование финансовых продуктов», «Платежные карты», «Пенсионные программы», «Фишинг», «Банковское реклама» и другие.

 «БBM»
Программа «Большие. Влиятельные. Мощные» ()- проект об успешном и социально ответственный бизнес на Украине. Герои программы — статусные компании и предприятия, лидеры своей отрасли, которые успешно развиваются, создают новые рабочие места и являются стратегически важными для страны.

Автор — Виктория Райчинец, режиссёр — Люся Иванцова.

 «Золотой запас Украины»
Программа представляет достижения украинских изобретателей. Некоторые из них уже внедрены на промышленных объектах, другие — еще на стадии технологических исследований.

Автор — Ольга Артюх, режиссёр — Елена Дмитриевская.

 «Магия производства»
Программа раскрывает техническую сторону производства товаров ежедневного использования. Освещается технология создания той или иной продукции от начала до завершения.

Автор — Татьяна Кириченко, режиссёр — Виктор Тирюто.

 «Рискология»
Проект, цель которого — научить зрителей распознавать и диверсифицировать финансовые риски.

Автор — Станислав Дубко, режиссёр — Ольга Санченко.

 «Человек без футляра»
Развлекательный проект, призванный разрушить стереотип о финансисте как «человеке в футляре». Формат — неформальные беседы с банкирами, экономистами и государственными деятелями. Секреты успешной карьеры и опыт жизни.

 «Банковские новации»
Программа о новых разработках отечественной банковской отрасли — продукты, технологии их создания и продвижения на рынок. Секреты банковской системы изнутри.

Информационно-аналитические проекты 
 «Эксклюзив»
Гости программы — первые лица государства, топ-менеджеры ведущих компаний, политические деятели, авторитетные эксперты. Участниками уже были: первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, министр доходов и сборов Александр Клименко, министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, министр иностранных дел Леонид Кожара, министр образования и науки Дмитрий Табачник, руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий.

Авторы: Владимир Веселовский, Владимир Коваль, режиссёр — Ольга Санченко.

 «Перспектива»
Еженедельная информационно-аналитическая программа о главных аграрные события, тенденции товарных рынков и цены. В проекте представлен взгляд на основные отрасли пищевой индустрии. В каждом выпуске рассказываем о агропромышленный потенциал регионов Украины и мира.

Автор — Лариса Гук, режиссёр — Сабина Исаева.

 «Энергообзор»
Цикл информационно-аналитических программ, в которых раскрываются вопросы топливно-энергетического комплекса. В аналитических материалах и интервью с ведущими экспертами освещены важные события энергетического рынка как Украины, так и мира.

Автор — Оксана Кадочникова, режиссёр — Сабина Исаева.

Дискуссионные программы 
 «Частный интерес»
Тематика программы «Частный интерес» — права потребителей, налоги и сборы, регистрация недвижимости, введение новых акцизов и пошлин, финансовые и банковские продукты, отношения с чиновниками и работодателями. Программа выходит в эфир с понедельника по пятницу в 13.10.

 «Профильный интерес»
«Профильный интерес» раскрывает суть изменений в конкретных отраслях экономики и бизнеса. Программа выходит в эфир в 15.10 с понедельника по пятницу.

 «Национальный интерес»
«Национальный интерес» проводит анализ провозглашенных на Украине реформ, позиций государства на международной арене, разъясняет содержание социальных инициатив и значимых законопроектов. Программа выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19.10.

Информационные блоки 
 Курсы валют на Украине
 Средние розничные цены на топливо на Украине
 Драгоценные металлы на LME (Лондонская биржа металлов)
 Украинские индексы
 Мировые фондовые индексы
 FOREX
 Чикагская товарная биржа
 Энергоносители — нефть сортов WTI, BRENT
 Металлы в банках Украины — золото, серебро
 Депозиты для физических лиц на Украине
 Депозиты для юридических лиц на Украине
 Больше всего потеряли в цене
 Межбанковский кредитный рынок Украины
 Наибольший объем сделок
 Лидеры роста цены

Ведущие 
Ведущие «Новости»
 Александр Просяник
 Виктория Третьяк

Руководство

Светлана Криворучко (директор) 
Заслуженный журналист Украины (2008), кандидат филологических наук. По образованию — журналист (в 1998 году окончила Институт журналистики Киевского университета имени Т. Г. Шевченко). Работала руководителем подразделения пресс-службы секретариата КГГА, руководителем проекта ГП НПО «Поверхность», директором дирекции информационно-публицистического вещания ГКП ТРК «Киев». С 20 декабря 2010 года — и. о. директора ГКП ТК «Киев».

14 февраля 2012 года назначена директором ООО «Банковское телевидение».

Людмила Обертинская (главный продюсер) 
На телевидении работает с 1993 года. По образованию — журналист (в 1992 году окончила факультет журналистики Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко). Работала шеф-редактором ток-шоу Матвея Ганапольского «Давайте обсудим» (Интер), продюсером программ (Новый канал), директором студии-продакшн «НТМ», генеральным продюсером компании ESG, генеральным директором телеканала «Эра».

Основатель и владелец 
Основателем и владельцем является Национальный банк Украины. Доля уставного капитала — 100 %.

Официально 
 БАНКОВСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО, г. Киев в Государственном реестре телерадиоорганизаций Украины

Примечания 

Телеканалы на украинском языке
Телеканалы Украины
Телеканалы, запущенные в 2012 году
Телеканалы, прекратившие вещание в 2015 году
Национальный банк Украины
Государственные телеканалы Украины
Спутниковые телеканалы Украины
Деловые телеканалы
HD-телеканалы